Lista supernowych odkrytych w latach 1971-1980

Zobacz też 
 Lista supernowych

Przypisy 

1961-70 | 1971-80 | 1981-90

Listy supernowych
XX wiek